Hrvatska ligau boćanju za muškarce za sezonu 2016./17.  
Prvak "Prve lige" je bio "Zrinjevac" iz Zagreba.

Prva liga 

 Izvori: 
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije, "Bilten natjecanja za 2017."  
 hrvatski-bocarski-savez.hr  
 bocanje-ibs.hr  
 bocarski-klub-zrinjevac.hr

Unutarnje poveznice 
 Prvenstva Hrvatske u boćanju

Vanjske poveznice 
 hrvatski-bocarski-savez.hr 
 bocanje-ibs.hr, Istarski Boćarski Savez  
 bocarski-savez-pgz.hr, Boćarski savez Primorsko-goranske županije  
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije

Izvori  
 

  

2016-17